Departamento Santa María, dans la province de Catamarca en Argentine
 Departamento Santa María, dans la province de Córdoba en Argentine